Влади́мир Ю́рченко:
 Юрченко, Владимир Васильевич (род. 1989) — белорусский футболист.
 Юрченко, Владимир Викторович (1930—?) — старший плавильщик Запорожского ферросплавного завода, Герой Социалистического Труда.
 Юрченко, Владимир Владимирович (род. 1959) — Герой России.
 Юрченко, Владимир Данилович (1928—2015) — бригадир племенного совхоза «Ведрич», Герой Социалистического Труда. 
 Юрченко, Владимир Эдуардович (род. 1962) — советский футболист.